Собор Паризької Богоматері — собор у Парижі (Франція).
 «Собор Паризької Богоматері» () — перший роман Віктора Гюго і перший історичний роман французькою мовою, опублікований 1831 року.

Фільми 

 Собор Паризької Богоматері (фільм, 1911) — французький німий фільм режисера. Альбера Капеллані.
 Собор Паризької Богоматері (фільм, 1923) — американський фільм реж. Воллеса Ворслі.
 Собор Паризької Богоматері (фільм, 1931) — французький фільм реж. Жана Епштейна.
 Собор Паризької Богоматері (фільм, 1956) — французький фільм реж. Жана Деланнуа.